NGC 4763 (другие обозначения — MCG -3-33-13, IRAS12507-1643, PGC 43792) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4763
Ворон (созвездие)